Liggins ist der Familienname folgender Personen:

 DeAndre Liggins (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Graham Liggins (1926–2010), neuseeländischer Geburtshelfer und Physiologe
 Jamalcolm Liggins (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jimmy Liggins (1922–1983), US-amerikanischer R&B-Gitarrist, Sänger und Bandleader
 Joe Liggins (1915–1987), US-amerikanischer Jazz- und Blues-Pianist